GTK steht für:
 Gepanzertes Transport Kraftfahrzeug, siehe GTK Boxer
 GTK (Programmbibliothek) (GIMP-Toolkit)
 Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, siehe Kindertagesbetreuung
 Grenzlandtrachtenkapelle Mureck, steirische Blasmusikkapelle mit Sitz in Mureck in Österreich
 Genusstauglichkeitskennzeichen

Abkürzung